Ла Синко има више значења:

 Ла Синко (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Синко, Гранха (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику